Slag bij Reims (356) tussen de Romeinen en de Alemannen
 Slag bij Reims (1814) tussen Frankrijk en de geallieerden tijdens de napoleontische oorlogen
 Tweede Slag bij de Marne tussen Duitsland en de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog